Henry Abraham peut désigner : 

  (1921-2020), juriste américain ;
  (1942), psychiatre et universitaire ;
  (Henry Diwakar Luther Abraham, 1908-1987), évêque et théologien ;
   homme politique anglais du XVe siècle, MP de Portsmouth.